Troke ist der Familienname folgender Personen:

 Catharine Troke (* um 1960), englische Badmintonspielerin
 Helen Troke (* 1964), englische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Droke